Иши Муталим оглы Велиев (; 15 мая 1902, , Ленкоранский уезд — ?) — советский азербайджанский хлебороб, Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родился 15 мая 1902 года в селе  Ленкоранского уезда Бакинской губернии (ныне Джалилабадский район Азербайджана).

С 1940 года колхозник, с 1943 года бригадир хлеборобов, с 1955 года бригадир хлопководов колхоза «Красный Аллар» Астрахан-Базарского района. В 1947 году получил урожай пшеницы 30,14 центнер с гектара на площади 63 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта 1948 года за получение в 1947 году высоких урожаев пшеницы Велиеву Иши Муталим оглы присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1968 года пенсионер союзного значения.

Литература 
 
 

Хлопководы по алфавиту
Аграрии и механизаторы
Персональные пенсионеры союзного значения
Хлопководы Азербайджана
Хлопководы СССР